Cabot puede hacer referencia a:

 Cabot (apellido), apellido inglés.
 Cabot (Arkansas), lugar en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 Cabot (Bristol), lugar en el condado inglés de Bristol, Reino Unido.
 Cabot (Vermont), lugar en el estado de Vermont, Estados Unidos.